

Geografia 
 Robe – città dell'Australia
 Municipalità di Robe – Local Government Area dell'Australia Meridionale
 Robe – fiume dell'Irlanda

Altro 
 La tunica (The Robe) – film del 1953 diretto da Henry Koster
 Corneliu Robe – calciatore rumeno

Pagine correlate 

 Roba